Margarita de Borbón y Borbón, (nacida como Margarita María de la Victoria Esperanza Jacoba Felicidad Perpetua de Todos los Santos de Borbón y Borbón; Roma, 6 de marzo de 1939) es una infanta de España. Tiene el tratamiento de Alteza Real y es, además, duquesa de Soria y de Hernani, este último disputado desde 1979, por la familia Méndez de Vigo.
Es la hermana pequeña del rey Juan Carlos y, por tanto, tía del rey Felipe VI.

Biografía 
Margarita, nacida en el Hospital Anglo-Americano de Roma, es hija de Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón y Orleans, y por ello hermana de Juan Carlos I, Alfonso de Borbón y de la infanta Pilar, así como tía del actual monarca español Felipe VI. Fue bautizada a los pocos días de su nacimiento en la iglesia española de Santa María de Montserrat en Roma, siendo sus padrinos su tío paterno, el infante don Jaime y su tía materna, la princesa Esperanza de Borbón-Dos Sicilias.

La infanta Margarita es invidente desde su nacimiento. A pesar de esta discapacidad, Margarita fue una niña con una gran capacidad para los idiomas. Es algo frecuente en los invidentes debido, entre otros factores, a su sensibilidad sensitiva y su entrenamiento memorístico. También es muy aficionada a la música, especialmente la electrónica y el rock, como Bon Jovi y Bruce Springsteen; del mismo modo ha asistido a varios festivales como Rock in Rio.

Renunció a sus derechos de sucesión al trono español al contraer matrimonio con una persona ajena a alguna familia real como estipulaba la Pragmática Sanción del rey Carlos III sobre matrimonios de los miembros de la familia real. Por lo tanto, tanto Margarita como su hermana Pilar y todos sus descendientes han quedado excluidos de la línea sucesoria, como ya sucedió con los infantes Alfonso y Jaime (hijos del rey Alfonso XIII), quienes renunciaron a sus derechos de sucesión en 1933, lo que permitió que finalmente Juan Carlos fuera rey de España.

El 6 de enero de 1979, Margarita heredó el título de duquesa de Hernani, con grandeza de España, al fallecer un tío abuelo tercero suyo, Manfredo Luis de Borbón, I duque de Hernani, grande de España. Heredó también su importante pinacoteca, conocida como colección de pintura del Duque de Hernani, que, tras ser oficialmente depositada en el museo del Prado desapareció de sus archivos. Su hermano Juan Carlos le concedió el título de la Casa Real de duquesa de Soria, con grandeza de España, el 23 de junio de 1981.

En 1989 creó junto a su esposo la Fundación Duques de Soria con sede en el antiguo convento de la Merced de Soria. Margarita también es presidenta honoraria de la delegación en España de UNICEF, de la Fundación ONCE, de la Fundación Española del Corazón y de la Federación Española de Hemofilia. En 1982 se inaugura el Hospital Infanta Margarita en Cabra (Córdoba), cuyo nombre se dispuso en honor a la infanta, que asistió a la apertura del mismo.

Tanto Margarita como su esposo fueron investidos como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid el 5 de febrero de 2009, en un acto que se celebró en el campus universitario Duques de Soria y al que acudió la reina Sofía.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en la iglesia de San Antonio de Estoril, Portugal, el 12 de octubre de 1972 con el médico Carlos Emilio Juan Zurita y Delgado. El matrimonio ha tenido un hijo y una hija: 
 Alfonso Carlos Zurita y Borbón (nacido en Madrid el 9 de agosto de 1973), grande de España, soltero y sin descendencia. 
 María Sofía Emilia Carmen Zurita y Borbón (nacida en Madrid el 16 de septiembre de 1975), grande de España, soltera, madre de un hijo por inseminación artificial, Carlos, nacido el 28 de abril de 2018 en Madrid. Su padrino fue su tío el rey Juan Carlos de Borbón.

Títulos y tratamientos 
 6 de marzo de 1939 – 6 de enero de 1979: Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita de España.
 6 de enero de 1979 – 23 de junio de 1981: Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita, Duquesa de Hernani. 
 23 de junio de 1981 - presente: Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita, Duquesa de Soria y de Hernani. 

La titulatura oficial de la infanta Margarita es: Su Alteza Real doña Margarita María de la Victoria Esperanza Jacoba Felicidad Perpetua de Todos los Santos, infanta de España, duquesa de Soria, duquesa de Hernani, grande de España.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas españolas 
 Dama de Honor de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia (19 de noviembre de 1955).
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (6 de marzo de 1957).
 Dama gran cruz de la Orden de Carlos III (14 de octubre de 1988).
 Dama gran cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (25 de abril de 2003).

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 18 de febrero de 1960).
 Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia, 13 de mayo de 1962).
 Dama gran cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República Portuguesa, 13 de octubre de 1988).

Ancestros

Véase también 
 Monarquía Española
 Familia Real Española
 Línea de sucesión al Trono de España
 Fundación Duques de Soria

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de la Casa Real

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Duques de España
Nobles ciegos
Doctores honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche
Doctores honoris causa por la Universidad de Valladolid
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes cruces de la Orden de Alfonso X el Sabio
Damas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Hijos adoptivos de Soria
Españoles nacidos en Italia
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España del siglo XXI
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Nacidos en Roma
Españolas del siglo XX